Le mot four peut faire référence à :
 un four, une enceinte fermée munie d'un système de chauffage puissant :
 en cuisine, il permet de cuire des aliments,
 dans une manufacture, il chauffe à température des matières premières (voir par exemple en métallurgie), ou des objets lors de leurs processus de fabrication (comme le four de blanc pour la porcelaine) ;
 Au théâtre, un bide est un spectacle qui ne rencontre aucun succès ;
 Au cinéma, un bide est un échec cinématographique ;
 un petit four est une pâtisserie cuite dans un four ;
 le four est une langue d'Afrique parlée au Tchad et au Soudan.

Le nom propre Four peut désigner :
 Four, une commune française de l'Isère ;
 les Fours, un peuple de tribus du Soudan qui a donné son nom au Darfour, « terre des Four », et leur langue le four ;

Patronyme 

 Claudius Four (1895 - 1943), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Michel Four (né en 1945), artiste peintre, lithographe et sculpteur français ;
 Bastien Four (né en 1988), raseteur français.

Autres 
 est un mot anglais signifiant quatre. Il peut se référer à :

 , un standard de jazz composé par le saxophoniste Eddie Vinson, enregistré en 1954 par Miles Davis ;
 , un film américain sorti en 2012 ; 
 , le quatrième album studio du groupe Bloc Party sorti en 2012 ;
 , le quatrième album studio du groupe One Direction sorti en 2014.

Voir aussi